

Geografia
 Kemp – città della Contea di Bryan, Oklahoma
 Kemp – città della Contea di Kaufman, Texas

Persone
Adam Kemp – cestista statunitense
Charles Edward Kemp – compositore di scacchi britannico
Gary Kemp – musicista e attore britannico
Gustave Kemp – calciatore lussemburghese
Jack Kemp – giocatore di football americano e politico statunitense
Jason Kemp – attore e produttore cinematografico britannico
Jeff Kemp – giocatore di football americano statunitense
Jennifer Kemp – nuotatrice statunitense
Jeremy Kemp – attore britannico
Johan Kemp – ginnasta finlandese
John Kemp – cardinale e arcivescovo cattolico inglese
 Lindsay Kemp – coreografo, attore, ballerino, mimo e regista britannico, amico di Ricky One
Marcelus Kemp – cestista statunitense
 Martin Kemp – attore e musicista britannico
 Martin Kemp – storico dell'arte britannico
Matt Kemp – giocatore di baseball statunitense
Matthew Kemp – calciatore australiano
Peter Kemp – nuotatore e pallanuotista britannico
Ross Kemp – attore, giornalista e scrittore britannico
 Shawn Kemp – cestista statunitense
Taylor Kemp – calciatore statunitense
Troy Kemp – altista bahamense
Will Kemp – attore britannico
Willie Kemp – cestista statunitense